6 — цифра и многозначный термин.

 6 — натуральное число шесть.
 Шестёрка — многозначный термин.
 «6» — автомобильная дорога в Финляндии.
 6 (маршрут метро, Нью-Йорк) — () — маршрут Нью-Йоркского метрополитена, проходящий в Бронксе и Манхэттене.
 6 год — 6 (шестой) год по юлианскому календарю — невисокосный год, начинающийся в пятницу.

Хронология 
 6 год до н. э. — шесть лет I века до н. э.
 6 год — шестой год I века.

См. также 
 VI век до н. э. — промежуток с 600-го по 501 год до нашей эры.
 VI век — промежуток с 501 по 600 год нашей эры.
 VI тысячелетие до н. э. — промежуток от 6 000 до 5 001 лет до нашей эры.